

Geografia 
 Ambarès-et-Lagrave – comune francese nel dipartimento della Gironda
 Lagrave – comune francese nel dipartimento del Tarn

Persone 
 Édouard Timbal-Lagrave – farmacista e botanico francese
 Maxime Vachier-Lagrave – scacchista francese